Unter Länderbahn versteht man:
 in der deutschen Eisenbahngeschichte die Staatsbahnen der deutschen Länder vor dem Jahre 1920, siehe Geschichte der Eisenbahn in Deutschland#Länderbahnzeit 1871 bis 1920
 Die Länderbahn, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen und Tochterunternehmen der Regentalbahn

Siehe auch:
 Landesbahn